Companhia Dinamarquesa das Índias Ocidentais (1659–1776)
 Companhia Francesa das Ocidentais (1664–1674)
 Companhia Holandesa das Índias Ocidentais (1621–1792)
 Companhia Sueca das Índias Ocidentais (1787–1805)

!Desambiguações mal formatadas